ESL One: Rio 2020 или ESL Рио 2020 — несостоявшийся шестнадцатый турнир серии Major по Counter-Strike: Global Offensive. Турнир должен был проходить с 9 по 22 ноября 2020 года, а местом соревнований должен был стать Рио-де-Жанейро, Бразилия. В турнире должны были участвовать 14 лучших команд StarLadder Berlin Major 2019 и ещё 10 команд, которые выйдут из региональных отборочных турниров — майноров. Призовой фонд турнира — . Этот мейджор должен был стать седьмым, проведённым ESL, и пятым под тегом «ESL One». Мейджор в Рио стал бы единственным мейджором в 2020 году. Это связано с тем, что турнир изначально был назначен на май 2020 года, однако дата была перенесена на осень в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Это был бы первый мейджор с призовым фондом .  Также это был бы первый мейджором, который проходил бы в Южной Америке и четвёртый, который проходил в Америке (тремя другими были MLG Columbus 2016, ELEAGUE Atlanta 2017 и Boston 2018). Турнир был отменён в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Формат 
Турнир должен был проходить по швейцарской системе с применением коэффициента Бухгольца.Существует четыре региональных квалификатора — майнора: Америка, Азия, СНГ и Европа, в которые входит по 8 команд. Две команды от каждого из них переходят на этап «Новые претенденты». Кроме того, команды, занявшие третье место в своих майнорах, получат второй шанс, в котором команды играют до тех пор, пока их не останется две.

Лучшие 8 команд с турнира StarLadder Berlin Major 2019 известны как легенды, оставшиеся 16 — претенденты.

Мейджор разделён на три этапа: первый этап — «Новые претенденты», в котором участвуют все претенденты, в том числе команды, занявшие с девятого по четырнадцатое место на StarLadder Berlin Major 2019, и десять команд, прошедших через систему майноров. Восемь лучших команд переходят на следующий этап, а остальные восемь команд вылетают. 

Второй этап — «Новые легенды». На этом этапе участвуют восемь легенд со StarLadder Berlin Major 2019, и восемь команд с этапа «новых претендентов». Матчи проходят по швейцарской системе до трёх побед. Так же как и с прошлым этапом, после прохождения этапа «Новых легенд» остаётся 8 команд. 

Финальный этап — «Новые Чемпионы». Эта стадия включает в себя восемь команд. Этап проводится по олимпийской системе.

Пул карт 
Изменений по сравнению с прошлым мейджором нет. 
 Dust II
 Mirage
 Inferno
 Nuke
 Train
 Overpass
 Vertigo

Майноры 
Каждый региональный отборочный турнир под названием «Майноры» состоит из восьми команд. Каждый майнор также имеет призовой фонд в размере , причём первое место получает , второе место - , а третье место - последние . Как и предыдущие майноры, ни одна команда не была напрямую приглашена к ним. Все миноры, в отличие от предыдущего мейджора, начались 26 апреля и продлились до 2 мая. Игра за третье место состоялась 3 мая.

СНГ Майнор 
В майноре СНГ должны были участвовать восемь команд. В миноре будут участвовать команды, прошедшие закрытую квалификацию. В закрытом отборочном турнире СНГ должны были участвовать шестнадцать команд: восемь приглашённых команд и ещё восемь команд из четырёх открытых отборочных.
Список участников:
 Winstrike Team 
 Gambit Youngsters
 Syman Gaming
 Team Spirit 
 ESPADA
 Hard Legion
 Team Unique
 forZe
 Nemiga

Американский Майнор 
В Американском майноре должны были участвовать шесть команд из Северной Америки и две команды из Южной Америки. В североамериканском закрытом отборочном турнире должны были участвовать шестнадцать команд: восемь приглашённых команд и ещё восемь команд из четырёх открытых отборочных.
Список участников:
 FURIA Esports
 Bad News Bears
 Gen.G Esports
 Cloud9
 RED Canids
 BOOM Esports
 Triumph
 Team Envy

Европейский Майнор 
В майноре должны были участвовать 8 команд, прошедших закрытую квалификацию. В европейском закрытом отборочном турнире должны были участвовать шестнадцать команд: восемь приглашённых команд и ещё восемь команд из четырёх открытых отборочных.
Список участников:
 Fnatic 
 Complexity Gaming 
 Team Heretics
 Ninjas in Pyjamas 
 Movistar Riders
 Copenhagen Flames
 GODSENT
 Dignitas

Азиатский Майнор 
В отличие от предыдущего майнора, на нём были представлены 8 команд: две из Австралии и Океании, две из Китая, две из других стран Восточной Азии, одна из Юго-Восточной Азии и одна со Среднего Востока.
Список участников:
 Renegades
 ORDER
 ViCi Gaming 
 TYLOO
 Mazaalai
 TIGER
 Lucid Dream
 Camel Riders

Плей-ин Майнор 
В этом отборочном турнире были представлены четыре команды, занявшие третье место среди своего майнор турнира. В конце этого этапа две команды квалифицируются на мейджор. Для этого этапа не предусмотрено призовых.

Комплектация команд 
Легенды
  Astralis
 Natus Vincere
  Evil Geniuses 
  Team Liquid
  100 Thieves 
  ENCE
  Virtus.pro 
  Team Vitality
Команды, занявшие 9-14 место на StarLadder Berlin Major 2019
  mousesports
  G2 Esports
  FaZe Clan
  MIBR 
  c0ntact Gaming 
  North
Региональные претенденты
 TBD 
 TBD 
 TBD 
 TBD 
 TBD 
 TBD 
 TBD 
 TBD 
 TBD 
 TBD

Этапы

Новые претенденты 
В стадию новых претендентов прошли команды, победившие на майнор-турнирах. Этап проходил с 11 по 14 мая. Матчи игрались в формате best of 1, если же матч решающий и определяет, проигрывает ли турнир команда или проходит в следующую стадию, то матчи проходят в формате best of 3. В стадию «Новых легенд» проходят команды, имеющие за собой три победы, если же команда имеет три поражения, то она покидает турнир. В этом этапе участвуют шестнадцать команд (шесть с предыдущего мейджора и десять с майноров). Лучшие 8 команд проходят в этап «Новые легенды».

Новые легенды 
Этап новых легенд проходил с 16 по 19 мая. В стадию входят 8 команд-легенд с прошлого мейджора и 8 команд из стадии новых претендентов. Система проведения этапа аналогична этапу новых претендентов. Лучшие 8 команд проходят в этап «Новые чемпионы».

Новые чемпионы 
Этап новых чемпионов должен был пройти с 19 по 22 ноября на . В этапе новых чемпионов приняли бы участие оставшиеся 8 команд, которые боролись бы за звание чемпионов. Команды делились бы на четыре группы по две команды. Матчи должны были играться по олимпийской системе. Все матчи игрались бы в формате best of 3. В конце этого этапа определился бы победитель мейджора.

См. также 

 Киберспортивные соревнования серии Major по CS:GO
 ESL
 2020 год в киберспорте

Примечания

Комментарии

Источники 

Counter-Strike
Киберспортивные соревнования серии Major по CS:GO
Спортивные соревнования, отменённые из-за пандемии COVID-19
2020 год в киберспорте